Optagelse har flere betydninger:

 Lydoptagelse og gengivelse
 Filmoptagelse
 Optagelse (ernæring)
 Optagelse (studium)